Az 1965-ös magyar népköztársasági kupa a sorozat 26. kiírása volt, melyen a Győri Vasas ETO csapata 1. alkalommal diadalmaskodott.

Döntő

Külső hivatkozások 

Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa